Another Day (Dream Theater), skladba i singl američkog sastava Dream Theater
Another Day (U2), skladba i singl irskog rock sastava U2